Ӱ, ӱ (У с умлаутом) — буква расширенной кириллицы. Используется в трёх письменных нормах марийского языка (лугово-восточной марийской, горномарийской и северо-западной марийской), где является 25-й, 24-й и 27-й буквой алфавита соответственно, а также в алтайском, гагаузском, коми-язьвинском, хантыйском, хакасском и шорском языках. Обозначает гласный переднего ряда .

См. также 
 Список букв кириллицы
 Ѵ
 Уь
 Ӳ (кириллица)

Ссылки 

 Алфавит марийского языка